IMB est un sigle qui peut faire référence à :
 Détecteur Irvine-Michigan-Brookhaven, un observatoire actif de 1981 à 1991 dans les recherches sur la désintégration du proton ;
 Institut de la maison de Bourbon, un institut de promotion de l'histoire de France, de ses rois et, plus particulièrement, de la maison de Bourbon ;
 Institut Management de Brazzaville, un établissement d'enseignement supérieur congolais.